Cerkiew Wszystkich Świętych w rejonie Taganskim
 Cerkiew Wszystkich Świętych w rejonie Sokoł
 Cerkiew Wszystkich Świętych w rejonie Krasnosielskim